Kaltenhauser ist der Familienname von:

 Helmut Kaltenhauser (* 1961), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Kathrin Kaltenhauser (* 1983), österreichische Landwirtin und Politikerin (ÖVP)